Eneby kan syfta på:

 Eneby, Stockholm – en före detta by i Bromma socken, nu stadsdel i Bromma
 Eneby, Eskilstuna kommun - en bebyggelse i Eskilstuna kommun
 Eneby, Almunge – en by i Almunge socken, Uppsala kommun
 Eneby, Altuna – en by i Altuna socken, Enköpings kommun
 Eneby, Estuna – en by i Estuna socken, Norrtälje kommun
 Eneby, Färentuna – en by i Färentuna socken, Ekerö kommun
 Eneby, Norrköping – en stadsdel i Norrköping
 Eneby, Riala – en by i Riala socken, Norrtälje kommun
 Eneby, Simtuna – en by i Simtuna socken, Enköpings kommun
 Eneby, Skå – en by i Skå socken, Ekerö kommun
 Eneby, Tuna – en by i Tuna socken, Uppsala kommun

Se även
 Västra Eneby socken, Kinda
 Östra Eneby socken, Norrköping